Зеленковка — название населённых пунктов на Украине:

 Зеленковка — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Зеленковка — село в Недригайловском районе Сумской области.

См. также 
 Зеленовка
 Зеленково